Maidou ou Maïdou peut désigner :
 Delphine Traoré Maidou, une femme d'affaires du Burkina Faso ;
 Henri Maïdou (1936-), un homme politique centrafricain ;
 Prudence Maïdou (1981-), une actrice, chorégraphe, metteuse en scène française d'origine centrafricaine.